Dürr oder Duerr bezeichnet:
 Dürr Dental, deutsches Unternehmen der Dentalindustrie
 Dürr AG, börsennotierter Maschinen- und Anlagebauer 
 Dürr (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Dürr (Familienname), auch in der Schreibweise Duerr
 Dürr-Werke in Ratingen, Röhrenkesselfabrik, heute Teil von Balcke-Dürr
 Dürr’sche Buchhandlung, ein ehemaliger Leipziger Verlag

Siehe auch:

 Durr
 Dürre (Begriffsklärung)